L'Homme de la frontière (La encrucijada), film réalisé par Alfonso Balcázar et sorti en 1960 ;
 L'Homme de la frontière, roman de Martine Marie Muller, paru en 2005.